Der Begriff Panzervernichtungsabzeichen umfasst folgende Ausführungen:

 Sonderabzeichen für das Niederkämpfen von Panzerkampfwagen durch Einzelkämpfer: ab 1942 Auszeichnung der Wehrmacht
 Panzervernichtungsabzeichen (Italien): 1943 gestiftetes Ehrenzeichen des italienischen Heeres